Die isländische Fußballmeisterschaft 1990 war die 79. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 19. Mai 1990 und endete mit den letzten Spielen am 15. September 1990.

Der Titel ging zum 18. Mal an Fram Reykjavík.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1990
1990